Parafrázis, zenei műfaj, egy ismert mű dallamainak alapján, többnyire zongorára komponált darab
 Parafrázis, egy szöveg más szavakkal történő kifejezése
 Parafrázis, egy már létező kép, szobor, más műalkotás újraalkotása más eszközökkel vagy más stílusban, többnyire egy másik művész által